Хайыр () — село в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр и единственный населённый пункт Омолойского национального наслега.

География 
Село находится в северной части Якутии, в пределах Яно-Индигирской низменности, на правом берегу реки Омолой, на расстоянии 408 километров к северо-западу от посёлка Депутатский, административного центра улуса. Абсолютная высота — 14 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как приморский арктический, с продолжительной морозной зимой и коротким прохладным летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 4 °C; самого холодного (января) — −32 − −40 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 150—200 мм. Снежный покров держится в течение 255—265 дней в году.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51,5 %, женщины — соответственно 48,5 %.

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 57 %, эвены — 39 %.

Инфраструктура 
Функционируют клуб, неполная средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли.

Транспорт 
Транспортное сообщение осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Кулар — Хайыр, а также речным транспортом.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из шести улиц и одного переулка.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Янского улуса